Batyrow ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Georgijewitsch Batyrow (* 1981), weißrussischer Ringer
 Mavlet Alawdinowitsch Bytarow (* 1983), russischer Ringer
 Sapar Batyrow (* 1967), turkmenischer Schachspieler